Bagneux (Aisne)
 Bagneux (Allier)
 Bagneux (Hauts-de-Seine)
 Bagneux (Indre)
 Bagneux (Marne)
 Bagneux (Meurthe-et-Moselle)
 Bagneux (Deux-Sèvres)
ook:
Bagneux-la-Fosse, Aube 
Bagneaux, Yonne 
Bagneaux-sur-Loing,  Seine-et-Marne